Kincardine Castle ist der Name folgender Burgen oder Schlösser in Schottland:

 Kincardine Castle (Royal Deeside), ein viktorianisches Landhaus bei Aboyne in Aberdeenshire
 Kincardine Castle (Auchterarder), ein Herrenhaus in Perth and Kinross
 Kincardine Castle (Burg), Ruine einer Burg in Perth and Kinross
 Kincardine Castle (Kincardineshire), Burgruine bei Fettercairn, Aberdeenshire